Les élections municipales dans l'Oise se sont déroulées les 9 et .

Résultats par nuance dans les communes de plus de 3 500 habitants

Maires sortants et maires élus

Résultats en nombre de mairies

Résultats dans les communes de plus de 3 500 habitants

Beauvais 
 Maire sortant : Caroline Cayeux (UMP).
Sièges à pourvoir : 45.

Bresles 
 Maire sortant : Jacques Trubert (DVD).
Sièges à pourvoir : 27.

Breteuil 
 Maire sortant : Jacques Cotel (UMP).
Sièges à pourvoir : 27.

Chambly 
 Maire sortant : Michel Françaix (PS).
Sièges à pourvoir : 29.

Chantilly 
 Maire sortant : Eric Woerth (UMP).
Sièges à pourvoir : 33.

Choisy-au-Bac 
 Maire sortant : Jean-Noël Guesnier (UMP).
Sièges à pourvoir : 27.

Cires-lès-Mello 
 Maire sortant : Hubert Lioust (UMP).
Sièges à pourvoir : 27.

Clermont 
 Maire sortant : Lionel Ollivier (PS).
Sièges à pourvoir : 29.

Compiègne 
 Maire sortant : Philippe Marini (UMP).
Sièges à pourvoir : 43.

Coye-la-Forêt 
 Maire sortant : Philippe Vernier (DVD).
Sièges à pourvoir : 27.

Creil 
 Maire sortant : Christian Grimbert (PS).
Sièges à pourvoir : 39.

Crépy-en-Valois
 Maire sortant : Pierre Praddaude (DVD).
Sièges à pourvoir : 33.

Estrées-Saint-Denis
 Maire sortant : Charles Pouplin (DVD).
Sièges à pourvoir : 27.

Gouvieux 
 Maire sortant : Patrice Marchand (UMP).
Sièges à pourvoir : 29.

Lacroix-Saint-Ouen 
 Maire sortant : Jean Desessart (UMP).
Sièges à pourvoir : 27.

Laigneville 
 Maire sortant : Jean-Marie Delaporte (PCF).
Sièges à pourvoir : 27.

Lamorlaye 
 Maire sortant : Antoine Salomone (DVD).
Sièges à pourvoir : 29.

Liancourt 
 Maire sortant : Roger Menn (PS).
Sièges à pourvoir : 29.

Margny-lès-Compiègne 
 Maire sortant : Bernard Hellal (PS).
Sièges à pourvoir : 29.

Méru 
 Maire sortant : Yves Leblanc (UMP).
Sièges à pourvoir : 33.

Montataire 
 Maire sortant : Jean-Pierre Bosino (PCF).
Sièges à pourvoir : 33.

Mouy 
 Maire sortant : Jean Sylla (PCF).
Sièges à pourvoir : 29.

Nogent-sur-Oise 
 Maire sortant : Claude Brunet (UMP).
 Sièges à pourvoir : 33.

Noyon 
 Maire sortant : Pierre Vaurs (UDF).
 Sièges à pourvoir : 33.

Pont-Sainte-Maxence 

 Maire sortant : Antoine Aubrée (UMP).
 Sièges à pourvoir : 33.

Ribécourt-Dreslincourt 

 Maire sortant : Jean-Guy Létoffé (PCF).
 Sièges à pourvoir : 21 à Ribécourt et 6 à Dreslincourt.

Saint-Just-en-Chaussée 

 Maire sortant : Frans Desmedt (UMP).
 Sièges à pourvoir : 29.

Saint-Leu-d'Esserent 

 Maire sortant : Alain Blanchard (PCF).
 Sièges à pourvoir : 27.

Senlis 

 Maire sortant : Arthur Dehaine (UMP).
 Sièges à pourvoir : 33.

Thourotte 

 Maire sortant : Patrice Carvalho (PCF).
 Sièges à pourvoir : 29.

Verneuil-en-Halatte 

 Maire sortant : Jean-Claude Hrmo (UMP)
 Sièges à pourvoir : 27.

Villers-Saint-Paul 

 Maire sortant : Gérard Weyn (PS).
 Sièges à pourvoir : 29.

Voir aussi

Articles connexes 
Liste des communes de l'Oise
Élections à Creil
Élections municipales de 2001 dans l'Oise
Élections municipales de 2014 dans l'Oise
Élections municipales de 2020 dans l'Oise

Élections municipales en France en 2008
Municipales, 2008